Feistritz peut faire référence à :
 Feistritz, affluent de la Lafnitz, en Styrie ;
 Feistritz ou Großfeistritz, village appartenant à la commune de Maria Buch-Feistritz puis au bourg de Weißkirchen in Steiermark ;
 Feistritz am Wechsel, commune autrichienne du district de Neunkirchen, en Basse-Autriche ;
 Feistritz an der Drau, village appartenant au bourg de Paternion, en Carinthie ;
 Feistritz an der Gail, commune autrichienne du district de Villach Land, en Carinthie ;
 Feistritz bei Anger, ancienne commune autrichienne du district de Weiz, appartenant au bourg d'Anger ;
 Feistritz bei Knittelfeld, ancienne commune autrichienne du district de Murtal, appartenant à la commune de Sankt Marein-Feistritz ;
 Feistritz im Rosental, bourg autrichien du district de Klagenfurt Land, en Carinthie ;
 Feistritz ob Bleiburg, bourg autrichien du district de Völkermarkt, en Carinthie.